Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Tom Okker che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Frew McMillan 6-3, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1973